

Biografia 
Nato nella frazione di San Martino, durante la seconda guerra mondiale partecipò alla campagna d'Africa. Nel secondo dopoguerra si trasferì a Padova, dove lavorò per la Camera del Lavoro. Qui cominciò le prime collaborazioni per l'Unità e poco dopo passò a Milano per entrare nella redazione centrale. Redattore del servizio province, fu in stretto e costante contatto con Tina Merlin che in quegli anni si occupava della diga del Vajont in costruzione. Dopo il disastro, che colpì anche il suo paese natale, Della Putta si portò personalmente sul luogo della tragedia lasciando alcuni memorabili articoli. Si è anche dedicato alla poesia: un suo componimento, Nert, omaggio al paese natale, è inciso su una stele di fronte al municipio di Erto e Casso.

Bibliografia 
 
 
 
 
 
Centenari italiani